Magra (plaats), een plaats in Zweden
 Magra (rivier), een rivier in Italië
 Magra (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië